Marcourt est une section de la commune belge de Rendeux située en Région wallonne dans la province de Luxembourg.
 Marcourt, chapelle et ferme disparue, commune de Many en Moselle.
 Marcourt est également le patronyme de Jean-Claude Marcourt.

Homonymie
Homonymie de patronyme